Libanotis pumila är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Libanotis pumila ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pumila